Norman este un nume propriu, dar poate fi și un nume comun.  Se poate referi la: 

 M.E. Norman, vas cu aburi, care s-a scufundat în Memphis, Tennessee în 1925
 Normanzi, singular normand, popor care a rezultat din amestecarea vikingilor stabiliți în Normandia cu populația locală, exercitând un puternic rol în Europa medievală timpurie, prin cucerirea Angliei, Siciliei și a sudului Italiei.
 Arhitectură normandă, varietăți stilistice ale stilului romanic, aplicate în arhitectură, dezvoltate de normanzi 
 Dinastia normandă, o serie de monarhi care au condus Anglia și Normandia 
 Limba normandă, limbă romanică vorbită în Normandia

Nume de familie  
 Archie Norman (n. 1954), politician și om de afaceri britanic
 Barry Norman (n. 1933), critic de film britanic
 Bebo Norman (n. 1973), muzician contemporan 
 Charlie Norman (1920-2005), muzician și cântăreț suedez
 Chris Norman (n. 1950), cântăreț și compozitor britanic
 Donald Norman, profesor și consultant
 Greg Norman (n. 1955), jucător de golf profesionist australian
 Jace Norman (n. 2000), actor american
 Jessye Norman (1945-2019), cântăreț de operă american 
 John Norman (n. 1931), autor și profesor de colegiu american
 Magnus Norman (n. 1976), jucător profesionist de tenis suedez
 Marsha Norman (n. 1947), dramaturg american și câștigătoare a Pulitzer Prize 
 Moe Norman (1929-2004), jucător profesionist de golf canacian 
 Monty Norman (1928-2022), cântăreț britanic și compozitor de muzică de film 
 Peter Norman (1942-2006), atlet australian
 Robert Norman, hidrograf, constructor de busole și de instrumente de navigat, britanic din secolul al 16-lea
 Victor D. Norman (n. 1946), norvegian, economist, politician și jurnalist 
 Zoltan Norman (1912-2001), jucător român de polo pe apă

Prenume 
 Norman Borlaug (1914-2009), specialist american în științe agricole, laureat al premiului Nobel
 Norman Carlberg (n. 1928), sculptor american 
 Norman Manea (n. 1936), romancier român, care trăiește din 1986 în Statele Unite
 Norman Reedus (n. 1969), actor și fost model 
 Norman Rockwell (1894-1978), pictor american 
 Norman Schwarzkopf, Jr. (n. 1934), general al United States Army, liderul coaliției forțelor din 1991 Gulf War
 Remington Norman (n. 1944), expert în vinuri și autor

Locuri  

 Norman, oraș în Comitatul Perry, Alabama
 Norman, oraș în Comitatul Montgomery, Arkansas
 Norman, localitate în Comitatul Glenn, California
 Norman, localitate în Comitatul Hernando, Florida
 Norman, localitate în Comitatul Wilkes, Georgia
 Norman, localitate în Comitatul Jackson, Indiana
 Norman, Nebraska, sat în Comitatul Kearney, Nebraska
 Norman, oraș în Comitatul Richmond, Carolina de Nord
 Norman, localitate în Comitatul Cass, Dakota de Nord
 Norman, oraș în Comitatul Cleveland, Oklahoma
 Norman, localitate din Comitatul Jefferson, Pennsylvania
 Norman, localitate din Comitatul Williamson, Texas
 Norman, localitate din Comitatul Culpeper, Virginia
 Norman, localitate din Comitatul Snohomish, Washington
 Norman Township
 Cape Norman, punct geografic din provincia Newfoundland, Canada
 Lake Norman, un lac de acumulare din North Carolina
 Norman Peace River, râu din Queensland, Australia
 The Norman expressway, linie de cale ferată din Western Australia

Companii  

 Norman Cycles, a British bicycle, autocycle, moped, and motorcycle manufacturer
 Norman (anti virus), products for antivirus, etc.
 Norman Filipino Lot Tech at Hawaii Mitsubishi, Honolulu
 Nor Man Bicycles, an Australian Bicycle Maker est. 2006.
 Norman Morrocan Cycles, a Morrocan Bicycle company est. 1952.

Vezi și  

 Normand
 All other Wikipedia articles starting with Norman

Nume proprii